Teglata ist der Name folgender Titularbistümer:
 Teglata in Proconsulari
 Teglata in Numidia